Трка на 200 метара у мушкој конкуренцији на 12. Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржана је 18., 19. и 20. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Осаки 2007. бранио је Тајсон Геј из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 67 такмичара из 48 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (4)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди на 200 метара за мушкарце пре почетка светског првенства 15. августа 2009. године:

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбржих атлетичара 2009. године је пре почетка светког првенства (15. августа 2009) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2009.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 18. августа 2009. године. У квалификацијама су учествовала 67 атлетичара који су били подељени у 9 група. Пласман у четвртфинале изборила су по 3 првопласирана из сваке групе (КВ) и 5 са најбољим резултатом (кв).,,

Четвртфинале 
Такмичење је одржано 18. августа 2009. године. Такмичари су били подељени у 4 групе. Пласман у полуфинале обезбедили су по 3 првопласирана спринтера из сваке групе (КВ) и још 4 са најбољим резултатом (кв).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 19. августа 2009. године. Такмичари су били подељени у 3 групе. Пласман у финале обезбедили су по 2 првопласирана спринтера из сваке групе (КВ) те још 2 са најбољим резултатом (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 20. августа 2009. године у 20:35.,,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 2009. на сајту WA
 Комплетни резултати трке на 200 м на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном